Mausen steht für:

 Mausen (Spiel), ein Kartenspiel 

Mausen ist der Familienname folgender Personen:

 Yves Mausen (* 1972), luxemburgischer Jurist
 Zuzana Mausen-Ferjenčíková (* 1978), slowakische Organistin und Komponistin, siehe Zuzana Ferjenčíková 

Siehe auch:

 Mause